Хербст () — фамилия:
 Хербст, Кристоф Мария (род. 1966) — немецкий актёр и комик.
 Хербст, Райнфрид (род. 1978) — австрийский горнолыжник.

См. также 
 Хёрбст, Джон Эдвард (род. 1952) — отставной американский дипломат; экс-посол США в Узбекистане.
 Херпст